Минулорічна чемпіонка Ван Цян програла в першому колі Пен Шуай.

Титул виграла Софія Кенін, здолавши в фіналі Саманту Стосур, 6–7(4–7), 6–4, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Guangzhou International Women's Open — Singles
2019 Singles
2019 у китайському спорті